Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України / МННЦ ІТС 
 Федеральна державна автономна наукова установа Центр інформаційних технологій і систем органів виконавчої влади, 
 Центр Інформаційних технологій і систем безпеки / Центр ІТіСБ "СОВА"; "Розумний дім"
 Центр інформаційних технологій і систем / ЦІТІС, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / ТДАТУ
 Державне підприємство Державний науково-дослідний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти України.

 Примітки